Трай:

 Трай — река в России, протекает в Оренбургской области, Самарской области.
 Трай, Эжен (1915—2006) — бельгийский пианист и музыкальный педагог.